Анри Тозен (; 1879—1918) — французский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

На Играх Тозен участвовал в соревнованиях по барьерному бегу на 200 и 400 м. В двухсотметровке он занял только четвёртое место в полуфинале. В другой дисциплине он сначала выиграл полуфинал, а затем занял второе место в полуфинале, став серебряным призёром Игр.

Примечания

Ссылки 
 Анри Тозен на sports-reference.com 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Бегуны с барьерами Франции